Le mot cabanon peut désigner :
 une petite cabane ;
 une prison en vieil argot ;
 Cabanon, un titre de bande dessinée.

Patronyme 

 Bernard Cabanon (1766-1839), homme politique français
 Émile Cabanon (????-1846/7), écrivain romantique français
 Pierre Cabanon (1792-????), homme politique français

Voir aussi 
 Cabanon pointu